Tony James Lochhead (Tauranga, 12 de janeiro de 1982) é um futebolista neozelandês que atua pelo clube de futebol do Wellington Phoenix na A-League.

Defendeu a Nova Zelândia na Copa do Mundo de 2010.

Futebolistas da Nova Zelândia
Futebolistas do New England Revolution
Jogadores da Seleção Neozelandesa de Futebol
Futebolistas do Wellington Phoenix Football Club
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2009
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010